Naxi kan avse:

 Nakhi – folkgrupp i Kina, främst i Yunnan-provinsen

Geografi

Kina
 Naxi, Luzhou – stadsdistrikt i i Luzhou, Sichuan-provinsen
 Naxi (socken i Kina) – robotgenererad artikel, under Markhams härad, Chamdo, Autonoma regionen Tibet